Souha Al-Mersal (født 23. juli 1988 i Damaskus, Syrien) er en dansk forfatter, foredragsholder, journalist og podcastvært.

Bøger

Min datter var gnisten 
Den 6. juni 2022 udgav Souha Al-Mersal sin debutbog, Min datter var gnisten. Bogen blev kort tid efter dens udgivelse diskuteret på showet Go' Morgen Danmark og promoveret på ugebladet Femina.

Podcasts

Skamløs 
Den 1. september 2021, lancerede Souha Al-Mersal sin første episode af podcasten Skamløs. En podcast der er målrettet minoritetskvinder. Podcasten blev i februar 2021 promoveret på TV2 Nyhederrne, på e-avisen Alt.dk, og på ugebladet Femina.

Stemmer fra Lunden 
I november 2021, lancerede Souha Al-Mersal sin første episode af podcasten Stemmer fra Lunden. En podcast der er målrettet unge mennesker fra Albertslund. Podcasten, som er støttet af Albertslund Boligsociale Center og Tuborgfondet, er blevet promoveret på avisen sn.dk og blev i november af 2021 promoveret på DR P1.

Uddannelse 
Souha Al-Mersal er uddannet cand.public. og har læst journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun har tidligere læst International Business Communication på Copenhagen Business School.

Referencer